

Onomastica
Ermogene – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ermogene – filosofo greco
Ermogene – prefetto del pretorio
Ermogene – ufficiale bizantino
Ermogene di Priene – architetto greco
Ermogene di Tarso – retore romano
Ermogene di Mosca – patriarca di Mosca